{{DISPLAYTITLE:(5963) 1990 QP2}}

Az (5963) 1990 QP2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Holt, H. E. fedezte fel 1990. augusztus 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5501–6000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói